Переможець четвертого розіграшу кубка сезону визначався за результатами двох матчів. У іграх брали участь чемпіон країни — ленінградський «Зеніт» і володар кубка СРСР 1984 року — московське «Динамо».

Претенденти 
 «Динамо» (Москва) — одинадцятиразовий чемпіон СРСР (1936в, 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976в), шестиразовий володар кубка СРСР (1937, 1953, 1967, 1970, 1977, 1984).
 «Зеніт» (Ленінград) — чемпіон СРСР (1984), володар кубка СРСР (1944).

Перша гра

Друга гра

Посилання 
 Кубок сезону на сайті RSSSF  
 Кубок сезону 1985 на сайті WildStat.ru  
 Кубок сезону 1985 на сайті Klisf.ru 

СРСР
Кубок сезону
1985 в СРСР
Події 30 липня
Події 5 серпня
Липень 1985
Серпень 1985